Fesperman ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Fesperman (* 1955), US-amerikanischer Journalist und Schriftsteller
 John T. Fesperman (1925–2001), US-amerikanischer Organist

Siehe auch:
 Vespermann